Rivière Almaş peut signifier:

Toponymes
 Rivière Almaș (Bistrița)
 Rivière Almaș (Crișul Alb)
 Rivière Almaș (Drauț)
 Rivière Almaș (Mureș)
 Rivière Almaş (Someş)
 Rivière Almaș  (Turia)
 Rivière Almaş (Valea Crişului)

Voir aussi 

 Almașu (homonymie)

Homonymie